Мисс Америка 1938 () — 12-й конкурс красоты Мисс Америка, проводился в Steel Pier, Атлантик-Сити 10 сентября, 1938 года. Решение 15 судей о победе Мэрилин Мезеке, представительницы Мисс Огайо на конкурсе красоты, а не Мисс Калифорния, Клэр Джеймс, удивило публику на мероприятии. Известный Бродвейский продюсер Эрл Кэрролл, автор пьесы «Убийство от тщеславия», также не согласился с выбором жюри, в городе Нью-Йорк, вручил Мисс Калифорния, ставшей 1-ой Вице мисс, как «настоящей Мисс Америка», вскоре после официального окончания конкурса. Действия Кэрролла привели к широкой огласке инцидента.

Результаты

Награды

Предварительные награды

Примечания

Вторичные источники

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс Америка»

Мисс Америка
События 10 сентября
Сентябрь 1938 года
1938 год в Нью-Джерси
Атлантик-Сити